Un ouija est une planche contenant des inscriptions, généralement utilisée à des fins de spiritisme. Ce nom peut aussi désigner :
 Ouija ou Witchboard, film américano-britannique de Kevin Tenney (1986) ;
 Ouija, film américain de Stiles White (2014).

Voir aussi 
 Ouija Board, cheval de course
Homonymie de titre